Earth Angel (br: Um Amor de Anjo) é um filme de comédia de 1991, estrelado por Cathy Podewell e dirigido por Joe Napolitano.

Sinopse
Angela, uma garota muito bonita, morreu em 1962. Algum tempo depois, é mandada de volta à Terra para ganhar méritos e um lugar no paraíso. Infelizmente, uma de suas tarefas é descobrir o propósito de ter revivido.

Elenco
Cathy Podewell	 .... 	Angela
Cindy Williams	 .... 	Judith
Rainbow Harvest	 .... 	Cindy
Mark Hamill	.... 	Wayne Stein
Erik Estrada	.... 	Duke
Dustin Nguyen	.... 	Peter
Brian Krause	.... 	Mike
Tommy Hinkley	.... 	Val Boyd

Ligações externas

Filmes dos Estados Unidos de 1991
Filmes de comédia dos Estados Unidos
Filmes em língua inglesa
Filmes sobre reencarnação